— японский футбольный полузащитник.

Карьера 
С 1998 по 2016 год выступал за клуб «Касима Антлерс». В 2016 году перешёл в «Джираванц Китакюсю».

Национальная сборная 
С 2000 по 2006 год сыграл за национальную сборную Японии 28 матчей.

Статистика за сборную

Достижения

Командные 
 Джей-лига: 1998, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009
 Кубок Императора: 2000, 2007, 2010
 Кубок Джей-лиги: 2000, 2002, 2011, 2012

Сборная 
 Кубок Азии: 2004

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Джираванц Китакюсю»